Емілі «Єва» Бест (народилася 31 липня 1971) — англійська актриса та режисер. Вона відома своїми телевізійними ролями доктора Елеонори О'Хара в серіалі Showtime «Медсестра Джекі» (2009–13), першої леді Доллі Медісон у спеціальному телевізійному серіалі «Американський досвід» (2011) і Моніки Чатвін у міні-серіалі BBC «Почесна жінка». (2014). Вона також зіграла Волліс Сімпсон у фільмі 2010 року «Промова короля» .

У 2006 році Бест отримала премію "Олів'є" за найкращу жіночу роль у виставі "Гедда Габлер". Вона дебютувала на Бродвеї у відновленій виставі "Місяць для покинутих" у 2007 році, отримавши нагороду Drama Desk Award за видатну жіночу роль у п'єсі та першу з двох номінацій на премію "Тоні" за найкращу жіночу роль у п'єсі; друга номінація була за відновлення вистави "Повернення додому" у 2008 році. Вона повернулася на Бродвей під час відродження Old Times у 2015 році. Її взяли на роль принцеси Реніс Таргарієн у серіалі HBO «Дім дракона».

Молодість і освіта 
Бест виросла в Ледброк-Гроув, Лондон, у сім’ї дизайнера-журналіста та актриси.  У дев'ятирічному віці вона виступала з дитячою оперною трупою W11 Opera в Лондоні. Вона відвідувала школу для дівчат у Вікомбському абатстві, а потім вступила до Лінкольн-коледжу в Оксфорді, де вивчала англійську мову. Після закінчення Оксфорду, де вона брала участь у постановках Драматичного товариства Оксфордського університету та виступала на Единбурзькому фестивалі, вона дебютувала на професійній сцені в ролі Беатріс у виставі "Багато галасу з нічого" в театрі Саутворк.

Кар'єра 
Після роботи на периферії Лондона, Best навчався в Королівській академії драматичного мистецтва (RADA) у Лондоні .  Після закінчення навчання в 1999 році вона знялася у відновленому фільмі «Шкода, що вона повія» в Young Vic, за яку вона отримала нагороди Evening Standard і Critics' Circle як найкращий новачок;  вона прийняла ім'я своєї бабусі як сценічний псевдонім, оскільки Емілі Бест вже була зареєстрована в Британській асоціації акторів. 

Бест отримала нагороду Лоуренса Олів'є за виконання головної ролі в Гедді Ґаблер  і була номінована на ту ж нагороду наступного року за виконання ролі Джозі у п'єсі Юджина О'Ніла « Місяць для невірнонароджених » у театрі Old Vic в Лондоні. 

На початку 2007 року вона зіграла головну роль у виставі Sheffield Crucible As You Like It , яка недовго демонструвалася в Swan Theatre RSC у Стратфорді  в рамках сезону «Повне зібрання творів». У тому ж році вона зіграла в бродвейській передачі A Moon for the Misbegotten , за яку була номінована на премію Тоні як найкраща актриса у виставі. 

Бест знявся у фільмі Гарольда Пінтера «Повернення додому» в театрі «Корт » у Нью-Йорку , де знялися Іен МакШейн, Рауль Еспарза та Майкл МакКін . Деніел Салліван керував 20-тижневим обмеженим залученням, яке тривало до 13 квітня 2008 року. У 2011 році вона знову з’явилася в ролі Беатріс у постановці « Багато шуму з нічого » у Шекспірівському театрі «Глобус»,  зігравши разом із Чарльзом Едвардсом роль Бенедіка та зігравши головну роль у постановці Олд Віка «Герцогиня Малфійська» у 2012 році. У 2013 році вона дебютувала як режисер, поставивши «Макбет» у Шекспірівському театрі «Глобус»  .

Серед телевізійних появ Головний підозрюваний: Заключний акт (2006), Пробудження мертвих (2004), Шеклтон (2002) і Таємниці інспектора Лінлі (2005) .

Вона з'явилася як Лукреція у версії аудіокниги Шекспіра « Зґвалтування Лукреції » на Наксосі. Вона також зіграла головну роль у постановці Емми на BBC Radio 4 у 2000 році.

Найкраще знялася в ролі доктора Елеонор О'Хара в чорному комедійному серіалі Showtime « Медсестра Джекі », прем'єра якого відбулася в червні 2009 року.   Вона зіграла герцогиню Віндзорську – Уолліс Сімпсон – у фільмі «Промова короля» з Коліном Фертом і Джеффрі Рашем у головних ролях.

Бест також знявся в ролі Саллі Райд, першої американської жінки в космосі, разом з Вільямом Хертом у фільмі «Катастрофа Челленджера», британця, створеного для телевізійної інсценізації комісії Роджерса, створеної для розслідування катастрофи шатла « Челленджер» у 1986 році.

Влітку 2014 року Бест зіграв Клеопатру, головну роль у версії « Антонія і Клеопатри» Шекспіра «Глобус».  Вона повернулася на Бродвей у відновленні п’єси Пінтера « Старі часи » у 2015 році разом із Клайвом Оуеном і Келлі Рейлі .  Вона зіграла директорку Фару Доулінг у фільмі «Доля: Сага Вінкс».

Фільмографія

Фільми

Телесеріали

Вистави

Нагороди та номінації

Список літератури

Зовнішні посилання 

 
 
 Interview with the Sunday Times
 W11 Opera

Народились 1971
Англійські телеакторки
Англійські театральні акторки
Лауреати премії «Драма Деск»
Випускники Королівської академії драматичного мистецтва
Сторінки з неперевіреними перекладами